Werhahn ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Werhahn (* 1957), deutsche Reitsportlerin
 Hans Werhahn (1923–2018), deutscher Unternehmer und Mäzen
 Heinz Martin Werhahn (1921–2000), deutscher Paläograf, Historiker und Bibliothekar
 Hermann Josef Werhahn (1923–2016), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Libet Werhahn (1928–2019), jüngste Tochter von Konrad Adenauer
 Paul Werhahn (1922–2014), deutscher Unternehmer

Werhahn ist der Name folgender Unternehmen:

 Wilh. Werhahn KG, ein deutscher Mischkonzern

Siehe auch:
 Wehrhan (Begriffsklärung)
 Wehrhahn (Begriffsklärung)